

Lugares 
 Puerto Villamil es una villa en isla Isabela, en las islas Galápagos (Ecuador).
 General Villamil ―más conocido como Playas― es un cantón de la provincia de Guayas (Ecuador).
 Villamil (Tapia de Casariego), lugar de la parroquia de Serantes perteneciente al antiguo concejo de Castropol y al actual municipio de Tapia de Casariego, en el Principado de Asturias (España).

Apellido 

 Villamil (apellido) es un apellido de origen toponímico originario del homónimo lugar de Villamil en Asturias (España).